Kenora est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Kenora, ville de l'Ontario
Kenora, circonscription fédérale de l'Ontario
, ancienne circonscription provinciale de l'Ontario
District de Kenora, district du Nord-Ouest de l'Ontario

Voir aussi
Kenora—Rainy River, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario
Port-Arthur et Kenora, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario

Homonymie de toponyme